Schaummittel bezeichnet verschiedene schaumerzeugende Substanzen:

 Schaummittel (Lebensmittelzusatzstoff) oder Aufschlagmittel als Lebensmittelzusatzstoffe
 Substanzen zur Erzeugung von Löschschaum, siehe Löschschaum#Schaummittel